Osoby
 Cléo (właśc. Cleverson Gabriel Cordova) (ur. 1985) – brazylijski piłkarz
 Cleo (właśc. Joanna Klepko) (ur. 1983) – polska piosenkarka
 Cleo Patra Brown (1909–1995) – amerykańska wokalistka jazzowa i bluesowa
 Cleo Fields (ur. 1962) – amerykański prawnik i polityk
 Cleo Higgins (ur. 1982) – piosenkarka
 Cleo Laine (ur. 1927) – brytyjska piosenkarka jazzowa i aktorka
 Cleo Lemon (ur. 1979) – zawodnik futbolu amerykańskiego
 Cleo Madison (1883–1964) – amerykańska aktorka filmowa i teatralna
 Cléo de Mérode (1875–1966) – francuska tancerka
 Cleo Miller (ur. 1951) – zawodnik futbolu amerykańskiego
 Cleo Moore (1924–1973) – amerykańska aktorka
 Cleo A. Noel Jr. (1918–1973) – amerykański ambasador
 Cleo A. O’Donnell (1886–1953) – zawodnik futbolu amerykańskiego
 Cleo Pineau (1893–1972) – amerykański pilot
 Cleo Ridgely (1893–1962) – amerykańska aktorka filmowa
 Cleo Rocos (ur. 1962) – brytyjski komik

 Inne
 Cleo – australijskie czasopismo
 Cleo – szwedzki serial telewizyjny
 Cleo – detektor promieniowania jonizującego